język ngala (bantu)
 język ngala (indopacyficzny)